Michael Clayton (film), een paranoiathriller uit 2007 geregisseerd door Tony Gilroy
 Mike Clayton (officieel Michael), een Australisch golfer